Гуаррома́н () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Морена. Занимает площадь 96 км². Население — 2909 человек (на 2010 год). Расстояние — 52 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento de Guarroman
 El Cronista de Guarromán (blog) 

Муниципалитеты Хаэна